Пиросма́ни: — многозначный термин.

Персоналии 
 Пиросманишвили, Николай Асланович (Нико Пиросмани; 1862—1918) — грузинский художник-примитивист.

Топоним 
 Пиросмани — село в Дедоплискаройском муниципалитете края Кахетия (Грузия).

Другие значения 
 «Пиросмани» — художественный фильм 1969 года о Нико Пиросмани.
 Пиросмани — сорт красного грузинского вина.